«Гимн Риéго» () — испанская песня.

История 

Стихотворение Э. Сан-Мигеля (Evaristo Fernández de San Miguel), посвящённое казнённому генералу Рафаэлю Риего-и-Нуньесу, было написано в 1820 г. В 1822 г. Хосе Гомис (José Melchor Gomis y Colomer) написал для него музыку, после чего песня была национальным гимном до конца «либерального трёхлетия». Она восстанавливалась в этом качестве в годы Первой и Второй республики, но была запрещена во времена «зловещего десятилетия» и франкизма.

Известно несколько международных скандалов, связанных с исполнением «Гимна Риего» вместо «Королевского марша» (один из них описан в «Дневнике мотоциклиста» Че Гевары). В 2003 г. оно вызвало недовольство испанских теннисистов, прибывших в Австралию на кубок Дэвиса.

Слова

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Аудиозапись Гимна Риего

Песни Испании
Бывшие гимны